Адела Норьега (полн. имя , род. 24 октября 1969 в Мехико) — мексиканская актриса.

Биография 
Первое появление на телевидение в начале 1984 года в главной роли в музыкальном клипе Lucía Méndez - Corazón de Fresa. И в том же году, чуть позже в клипе Luis Miguel - Palabra De Hono. Стала известна благодаря главной роли в сериалах «Сладкий вызов» (1988), «Гваделупе» (1993). В обоих сериалах она играла в паре с Эдуардо Яньесом, с которым имела романтические отношения. Сериал «Источник» (2001) принёс первое звание «Лучшая Актриса» (по версии премий TVyNovelas и Sol de Oro). В сериале «Истинная любовь» (2003) актриса играла в паре с известным мексиканским актером Фернандо Колунгой, за работу в этом сериале оба были удостоены звания «Лучшая актриса» и «Лучший актер» соответственно (по версии премий TVyNovelas и Sol de Oro). В сериале «Огонь в крови» (2008) Адела вновь играла в паре с Эдуардо Яньесом и была номинирована на «Лучшая актриса», но не выиграла.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

  
 
  Адела Норьега на альма-латина  

Актрисы Мексики
Актёры и актрисы — лауреаты премии TVyNovelas (Мексика)
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Мехико
Родившиеся 24 октября
Родившиеся в 1969 году